Белогард:

 Белогард — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Белогардский повят.
 Белогард — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Белогардский повят, Западно-Поморское воеводство.